Bluff — localidade de Utah
 Pine Bluff — localidade de Arkansas
 Red Bluff — localidade da Califórnia
 Morrison Bluff — localidade do Arkansas
 Fair Bluff — localidade da Carolina do Norte
 Moss Bluff — localidade da Luisiana
 Maple Bluff — localidade do Wisconcin
 White Bluff — localidade do Tennessee
 Lake Bluff — localidade de Illinois
 Sergeant Bluff — localidade de Iowa
 Hokes Bluff — localidade do Alabama
 Morse Bluff — localidade do Nebraska
 Coogan's Bluff — filme
 River Bluff — localidade do Kentucky
 Minna Bluff — promontório
 De Valls Bluff — localidade do Arkansas
 Poplar Bluff — localidade do Missouri
 Floyd's Bluff — colina
 Condado de Scotts Bluff — no Nebraska
 Yellow Bluff (Alabama)
 Cedar Bluff (Virgínia)
 Cedar Bluff (Alabama)
 Bluff (cratera)

Desambiguações de topônimos